Cryptomastix sanburni är en snäckart som först beskrevs av W. G. Binney 1886.  Cryptomastix sanburni ingår i släktet Cryptomastix och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
sanburni